Mörtgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtgölen (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (1,7 ha)
Mörtgöl (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgöl (Djursdala socken, Småland, 640602-150665), sjö i Vimmerby kommun,  (5,4 ha)
Mörtgöl (Djursdala socken, Småland, 640782-150453), sjö i Vimmerby kommun,  (3,5 ha)
Mörtgöl (Hjorteds socken, Småland, 638301-153267), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgöl (Hjorteds socken, Småland, 638883-152869), sjö i Västerviks kommun,  (10,1 ha)
Mörtgöl (Hjorteds socken, Småland, 639620-152853), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (5,53 ha)
Mörtgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,4 ha)
Mörtgöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgöl (Tryserums socken, Småland, 644888-153761), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Mörtgöl (Tryserums socken, Småland, 645173-153585), sjö i Åtvidabergs kommun,  (3,3 ha)
Mörtgöl (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgölen (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Mörtgölen (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (10,7 ha)
Stora Mörtgöl, sjö i Åtvidabergs kommun,  (21,2 ha)
Lilla Mörtgöl, sjö i Åtvidabergs kommun,  (9,15 ha)
Mörtgölen (Ekeby socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Mörtgölen (Kättilstads socken, Östergötland, 644074-151006), sjö i Kinda kommun,  (6,54 ha)
Mörtgölen (Kättilstads socken, Östergötland, 645010-150156), sjö i Kinda kommun, 
Mörtgölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Mörtgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Mörtegöl
Mörtögölen, sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn